

Душники — гміна в Шамотульському повіті Великопольського воєводства
 Душники — село в гміні Варта Серадзького повіту Лодзинського воєводства
 Душники — село в гміні Душники Шамотульського повіту Великопольського воєводства